Барон Фёдор Егорович Мейендорф (—) — генерал-лейтенант русской императорской армии (1905).

Биография 
Родился 3 сентября 1842 года в православной семье дворян Эстляндской губернии. Сын барона Егора Фёдоровича Мейендорфа, генерал-адъютанта, генерала от кавалерии. 

Из камер-пажей 16 июня произведён в корнеты Лейб-гвардейского Конного полка. С октября 1860 по 28 августа 1861 года находился с нижними чинами полка в учебной вольнотижерно-фехтовальной команде полков гвардейского резервного кавалерийского корпуса. 17 апреля 1862 года произведен в поручики. С 17 декабря 1864 года по 18 ноября 1866 года был делопроизводителем хозяйственного комитета полка. 30 августа 1866 года произведен в штабс-ротмистры, а 31 марта 1868 года в ротмистры. Затем 16 сентября 1869 года назначен командиром резервного эскадрона своего полка. 22 марта 1871 года утверждён председателем хозяйственного комитета. С переименованием хозяйственных комитетов в хозяйственные управления, 1 января 1872 года назначен исполняющим должность заведывающего хозяйственной частью в полку. 16 апреля 1872 года произведен в полковники, а через год 4 марта 1873 года уволен от службы, по домашним обстоятельствам, тем же чином с мундиром.

14 марта 1884 года барон снова определен на службу, с назначением состоять для особых поручении при командующем войсками Одесского военного округа, с зачислением по армейской кавалерии, при чём старшинство в чине отдано 5 мая 1883 года. Высочайшим приказом от 31 мая 1893 года назначен помощником начальника канцелярии Императорской Главной Квартиры, с оставлением по армейской кавалерии. С 1898 по 1902 год комендант Императорской Главной Квартиры. В 1905 году произведён в генерал-лейтенанты. В 1902—1907 годах — почётный опекун Санкт-Петербургского присутствия опекунского совета ведомства Императрицы Марии. Скончался от сердечного приступа в октябре 1911 года. Похоронен в Одессе на кладбище церкви Марии Магдалины (могила не сохранилась).

Семья 

Фёдор Егорович был женат на графине Марии Васильевне Олсуфьевой (1841—1920), дочери Василия Дмитриевича Олсуфьева и Марии Алексеевне Спиридовой, сестре Адама Васильевича Олсуфьева (1833—1901), хорошего знакомого и дальнего родственника Льва Толстого. У супругов было девять детей (шесть из которых — дочери):
 Александра Фёдоровна (1868—1901), фрейлина, с 1896 года замужем за генерал-майором Николаем Сергеевичем Сомовым (ум. 1913). Жила с мужем по месту его службы в Одессе. Скончалась от тифа, оставив двух сыновей.
 Мария Фёдоровна (1869—1962), умерла в эмиграции, автор воспоминаний.
 Анна Фёдоровна (1871—1916), старшая сестра милосердия госпитального судна «Портюгаль». Погибла при его крушении. 
 Георгий (Юрий) Фёдорович (1873—1919, убит), женат с 1900 года на княжне Наталии Николаевне Долгоруковой (1882—1912), умерла от эклампсии во время родов мертвого ребенка.
 Василий Фёдорович (1875—194?), инженер, женат на своей кузине Софии Феофиловне Мейендорф (1883—?), дочери Феофила Егоровича Мейендорфа. Пропал без вести в Польше в последние годы войны.
 Лев Фёдорович (1876—1919, убит), женат с 1909 года на Софье Александровне Голенищевой-Кутузовой, дочери графа А. В. Голенищева-Кутузова.
 Ольга Фёдоровна (1878—1939), супруга Якова Анатольевича Куломзина (1874—1919).
 Екатерина Фёдоровна (1879—194?), скончалась в эмиграции в Бразилии.
 Елизавета Фёдоровна (1883—1985), замужем за Михаилом Михайловичем Родзянко (1884—1958), сыном М. В. Родзянко. Имели восемь детей, среди которых епископ Василий.

Примечания

Источники 
 Пажи за 185 лет: биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г. / собрал и издал О. Р. фон Фрейман. — Фридрихсгамн: Тип. Акц. о-ва, 1894—1897. — [8], IV, 952 с. — С. 547—548
 Федорченко В. И. Императорский дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — Т. 2. — С. 39. — ISBN 5-224-04189-9.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II: в 2 томах. — М.: Центрполиграф, 2009. — Т. 2: Л—Я. — С. 128. — ISBN 978-5-227-02055-0.

Фёдор Егорович
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Почётные опекуны
Похороненные на Воскресенском кладбище Одессы